Bodecker ist der Familienname folgender Personen:
 Albrecht von Bodecker (* 1932), deutscher Graphiker; Professor und Direktor der Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig
 Georg Bodecker (1550–1618), sächsischer Beamter und Bürgermeister von Dresden
 Karl von Bodecker (1875–1957), deutscher Konteradmiral der Kriegsmarine
 Philipp Christian Friedrich Bodecker (1756–1845), deutscher Forstmann und Leiter der oldenburgischen Forstverwaltung
 Rudolph Albrecht Bodecker (1759–1831), hannoverischer Generalmajor, 10. Infanterie-Regiment "Ostfriesland"
 Stephan Bodecker (1384–1459), 37. Bischof von Brandenburg 

Siehe auch:
 Bodeck
 Bödecker
 Bödicker
 Bödiker